Balm steht für
 Balm (Toponym), ein Felsüberhang (besonders in der Schweiz)

Personen:
 Balm (Adelsgeschlecht), schweizerisches Adelsgeschlecht
 Wim Balm (* 1960), niederländischer Fußballspieler

Balm heißen folgende geographische Objekte:
 Balm bei Günsberg, Gemeinde im Kanton Solothurn
 Balm bei Messen, Gemeinde Kanton Solothurn

Gemeindeteile:
 Balm (Benz), Ortsteil der Gemeinde Benz, Usedom, Mecklenburg-Vorpommern
 Balm (Lottstetten), Dorf der Gemeinde Lottstetten, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Balm (Munkbrarup), ein Ortsteil der Gemeinde Munkbrarup, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

 Balm BE, Ortschaft im Kanton Bern
 Balm UR, Ortschaft im Kanton Uri

 Balm (Florida), im Hillsborough County, Vereinigte Staaten
 Balm (North Carolina), im Avery County, Vereinigte Staaten
 Balm (Texas), im Cooke County, Vereinigte Staaten
 Balm Gardens, im Hillsborough County, Florida, Vereinigte Staaten
 Balm Grove, im Washington County, Oregon, Vereinigte Staaten

Baulichkeiten:
 Ruine Balm, Felsenburg bei Balm, Solothurn
 Burg Balm bei Lottstetten, Baden-Württemberg

sowie:
 Balm Creek – mehrere Bäche
 Balm Fork, Bach im Morrow County, Oregon, USA
 Balm Lake, See im Beltrami County, Minnesota, USA

BALM bezeichnet
 Bundesamt für Logistik und Mobilität, deutsche Bundesbehörde
 Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung, 1995 aufgegangen in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Siehe auch:
 Oberbalm, Unterbalm
 Balmberg
 Palm
 Stiftung Balm

BALM